Ron Clarke, Australisch atleet
Ronald Clarke (coureur), Brits motorcoureur